Матчи финалов ЖНБЛ сезона 2010/2011 проходили с 23 февраля по 13 марта 2011 года. В финалы сезона вышли пять лучших команд по итогам регулярного чемпионата. Все раунды финалов состояли всего из одной встречи. Чемпионом, в первый раз в своей истории, стала команда «Буллин Бумерс», которая со счётом 103:78 разгромила команду «Канберра Кэпиталз». «Буллин» в третий раз вышел в большой финал ЖНБЛ и впервые стал триумфатором турнира, «Канберра» в свою очередь в девятый раз добралась до решающей стадии финалов, имея в своём активе семь побед. Самым ценным игроком финала стала Шарин Милнер, впервые завоевавшая этот почётный трофей.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сетка финалов 
Перед началом полуфинальных матчей клубы, занявшие в турнирной таблице четвёртое и пятое места, разыграли в так называемом финале устранения последнюю путёвку в финальные игры сезона, в котором 23 февраля команда «Логан Тандер» переиграла клуб «Данденонг Рейнджерс» со счётом 83:73.

Результаты

Финал устранения

Данденонг — Логан — 73-83

Полуфиналы

Буллин — Канберра — 71-67

Бендиго — Логан — 74-53

Предварительный финал

Канберра — Бендиго — 83-78

Большой финал

Составы участников финала

Буллин — Канберра — 103-78

Примечания

Ссылки 
 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 2010/2011
Финалы ЖНБЛ